Макси́м Анато́льевич Панфи́лов (26 сентября 1968, Москва, СССР) — российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Генеральный директор кинокомпании «Вера».Младший брат  режиссера Глеба Анатольевича Панфилова.

Биография 
Максим Панфилов родился 26 сентября 1968 года в Москве. В 1996 году закончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская В. Меньшова), в 1990 окончил актерский факультет Театрального института им. Щукина. Прежде чем попробовать себя в качестве режиссёра, занимался театральными постановками и кинокомпании «Вера», в которой занимает должность генерального директора и продюсера.

В качестве режиссёра дебютировал в 2013 году с фильмом «Иван сын Амира». Премьера картины состоялась 5 июня 2013 года в рамках конкурсной программы 24 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Фильмография

Актёр 
 2000 — Романовы. Венценосная семья — великий князь Михаил Александрович

Режиссёр 
 2013 — Иван сын Амира

Сценарист 
 2013 — Иван сын Амира

Продюсер 
 2006 — В круге первом
 2007 — Хранить вечно
 2008 — Без вины виноватые
 2013 — Иван сын Амира
 2021 - Иван Денисович

Награды 
2013 — приз «За лучший сценарий», 37 Международный кинофестиваль в Монреале;
2013 — приз прессы — XI кинофестиваль «Московская премьера»;
2013 — приз зрительских симпатий, Кинофорум «Я и семья» (Москва);
2013 — Гран при Кинофестиваля российских фильмов «Липецкий выбор»;
2013 — приз за лучший дебют VI ВКФ кинофестиваля «Золотой Феникс»;
2014 — Серебряный приз «Цветы таежной надежды» фестиваля «Дух огня» (Ханты-Мансийск).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров